Le Remords – film del 1906 diretto da Ferdinand Zecca
 Le Remords – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 Le Remords – film del 2007 diretto da Yann Sinic